Kane Brown — дебютный студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Кейна Брауна, изданный 2 декабря 2016 года на студии RCA Nashville. Альбом получил в США золотой сертификат RIAA.
С альбома вышли синглы «Ain’t No Stopping Us Now», «Thunder in the Rain» и «What Ifs». расширенное делюксовое издание альбома вышло 6 декабря 2017 и включило 4 новых трека. «Heaven» стала первым синглом после ре-релиза и четвёртым в целом.. Альбом и песня «Heaven» достигли позиций № 1 одновременно в 5 разных кантри-чартах, что стало первым подобных рекордным случаем в истории Billboard для любого исполнителя.

История 
Альбом вышел 2 декабря 2016 года на студии RCA Nashville. Совместно с певицей Лорен Элейна был записан трек «What Ifs».
Продюсером альбома выступил Dann Huff. Первоначально Huff планировал продюсировать только два трека, но в итоге работал над всем альбомом.

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Roughstock, Sounds Like Nashville, Taste of Country, AllMusic.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал на позиции № 10 американского хит-парад Billboard 200 с тиражом 51,000 единиц, включая 45,000 истинных альбомных продаж. Он также дебютировал на первом месте в кантри-чарте Top Country Albums. Позднее (в октябре 2017 года) альбом поднялся до № 5 в Billboard 200, вслед за релизом делюксового издания с тиражом 26,000 копий (43,000 единиц). Он также вернулся на первое место в Top Country Albums, а трек «Heaven» из делюксового переиздания (вместе с видеорелизом) стал бестселлером в цифровом формате. Одновременно в ту же неделю, другой сингл «What Ifs» также достиг позиции № 1 в нескольких чартах, сделав Брауна первым в истории исполнителем, имеющих первые места в разных кантри-чартах: сразу в пяти (Top Country Albums, Hot Country Songs, Country Airplay, Country Digital Song Sales и Country Streaming Songs).

Альбом был сертифицирован в золотом статусе RIAA 8 ноября 2017 года. Он стал пятым кантри-бестселлером 2017 года с тиражом 297,800 копий (503,000 альбомных эквивалентных единиц). К февралю 2018 года тираж достиг 326,100 копий в США.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Кантри-альбомы
Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Данном Хаффом